Ciuta se poate referi la:

Localități
Ciuta, Buzău
Ciuta, Caraș-Severin
Ciuta, Maramureș

Artă
 Ciuta (piesă de teatru), o piesă de teatru din 1922 de Victor Ion Popa